Dong (o Đồng) – valuta ufficiale del Vietnam
 Dong – gruppo etnico cinese
 Dong – lago della provincia di Hunan, in Cina
 Dong quai – erba medicinale
 Dong (동 or 洞) – sezione di una città della Corea del Sud, più piccola di un gu (distretto). Spesso usata nei nomi di località, per esempio: Seohyeon-dong.
 Dong – termine onomatopeico che si riferisce al suono di una campana
 Dong – raggiungimento della base (in inglese "home run") nel baseball
 DONG – acronimo di Dansk Olie og Naturgas, compagnia petrolifera della Danimarca
 DONG Cup – nome ufficiale della Coppa danese di calcio dal 2000 al 2004